Im Jahr 2007 wurde das Fußballturnier Champions Youth Cup zum ersten Mal ausgetragen. Es nahmen die U-19-Auswahlen von 14 Vereinen aus Europa und Südamerika sowie von zwei asiatischen Nationalmannschaften teil. Sieger wurde die Jugendmannschaft von Manchester United.

Austragungsorte 
Das Turnier fand in sieben Stadien statt, aufgeteilt auf fünf Städte aus Malaysia. Die meisten Spiele wurden in Kuala Lumpur ausgetragen, welches drei Turnierstätten beherbergt.

Alor Setar: Das 1967 erbaute Darul Aman Stadion, Heimstadion von Kedah FA und Kedah JKR, besitzt eine Kapazität von 35.000 Zuschauerplätzen.

Kuantan: Das Darul Makmur Stadium ist das Zuhause des Vereins Pahang FC. 1995 erbaut, fasst es bis zu 40.000 Personen.

Malacca: Das Hang Jebat Stadium bietet Platz für 40.000 Zuschauer. Das Stadion von Telekom Malacca FC und Malacca Football Club wurde erst 2004 erbaut.

Kuching: Im 1997 eröffneten Sarawak Stadium ist Platz für bis zu 40.000 Personen. Es wurde auf einer Fläche von 300.000 m² in Petra Jaya erbaut.

Kuala Lumpur: In Kuala Lumpur wurden sogar 3 verschiedene Stadien zur Austragung des Turniers genutzt:
 Einige Vorrundenspiele werden im 18.000 Zuschauer fassenden KLFA City Stadium ausgetragen. Es ist die Heimat von Kuala Lumpur Malay Mail und Kuala Lumpur FA.
 Im Shah Alam Stadium, welches das Zuhause von Selangor FA ist finden 81.000 Zuschauer Platz. Es wurde 1994 eröffnet.
 Das 100.000 Personen fassende Nationalstadium Bukit Jalil wurde für die Commonwealth Games 1998 erbaut. Die Halbfinals fanden dort statt. Ebenso wurde das Finale in diesem Stadion ausgetragen.

Spielplan

Gruppenphase

Gruppe A

|}

|}

Gruppe B

|}

|}

Gruppe C

|}

|}

Gruppe D

|}

|}

KO-Runde

Weblinks
 Offizielle Homepage

Internationaler Fußballwettbewerb für Vereinsmannschaften
Fußballwettbewerb in Malaysia
Fußballveranstaltung 2007
Jugendfußball
Sportveranstaltung in Kuala Lumpur
Sportveranstaltung in Kuching
Sport (Kuantan)
Sportveranstaltung in Alor Setar
Sport (Malakka)